Pierre Chartier (1894-1980), peintre français ;
 Pierre Chartier (1941-), professeur de lettres émérite à l'université Paris Diderot, spécialiste de Denis Diderot.